Giovanni Francesco Cassana (1611-1691), un peintre baroque italien de l'école génoise ;
 Giovanni Agostino Cassana (v. 1658 - 1720), un peintre italien baroque ;
Nicolo Cassana ou Niccolò Cassani ou Nicoletto (1659 - 1714), un peintre italien baroque ;
Giovanni Battista Cassana, (1668-1738) ;
 Maria Vittoria Cassana (morte en 1711).